Топ-модель по-американски, 18 сезон или Топ-модель по-американски: Британское Нашествие — восемнадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». В этом сезоне Тайра Бэнкс решила взять 7 девушек из США и 7 девушек из Великобритании (эти девушки участвовали в аналоге реалити-шоу Топ-модель по-американски в Топ-модель по-британски). Шоу транслировалось на телеканале CW с 29 февраля по 30 мая 2012 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством LA Models NY & Model Management
 Стать лицом духов «Dream Come True»
 Разворот в журнале Vogue Italia
 Денежный приз — 100000 $

Судьями в восемнадцатом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, критик Келли Катрон, фотограф Найджел Баркер.
В этом сезоне девушки путешествовали в Торонто (Канада) (на показы), на Макао (фотосессия в Башне Макао) и Гонконг (Китай). Победительницей стала 21-летняя Софи Самнер из Оксфорда (Англия).

Участницы

Британские участницы

Все участницы 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

  Участница исключена
  Участница покинула проект по собственному желанию
  Участница стала одной из худших, но была оставлена
  Участница выиграла конкурс
  Участница выиграла в шоу

 В 3 эпизоде Луиз покинула проект из-за ссоры с Келли Катрон и недовольства замечаниями со стороны остальных судей. И, хоть фотографии Алиши, Эшли, Кэндес и  Эбони не были признаны годными для использования, участниц оставили благодаря их умению воспринимать критику.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

18 сезон
Телесезоны США 2012 года